Heche ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Heche (1969–2022), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 Wegesa Charles Heche (* 1981),  tansanischer Politiker und Vorsitzender der Jugendorganisation der Chadema

Siehe auch:
 Hêche